

Cinema 
 Žukovskij – film diretto da Vsevolod Illarionovič Pudovkin e Dmitrij Ivanovič Vasil'ev del 1950

Geografia 
 Žukovskij – città nell'oblast' di Mosca
 Žukovskij – località nel territorio di Stavropol'

Persone 
 Nikolaj Egorovič Žukovskij – scienziato russo
 Nikolaj Ivanovič Žukovskij – rivoluzionario russo
 Vasilij Andreevič Žukovskij – scrittore russo

Altro 
 Zhukovskiy – cratere lunare
 Accademia di Ingegneria Aeronautica Militare Žukovskij – istituto universitario di Mosca

Pagine correlate 

 Žukov
 Žukovskij rajon